Priessnitz
 Prießnitz – comune tedesco
 Vincent Priessnitz – medico ceco